

Участники 
 Кардинал-Ровно (Ровно)
 Локомотив (Харьков)
 ЛТК-ИнБев-НПУ (Луганск, Житомир, Киев)
 Приват (Кривой Рог)
 Продэксим (Херсон)
 Сокол (Хмельницкий)
 Титан-Заря (Покровское)
 Ураган (Ивано-Франковск)
 Энергия (Львов)
 Хит (Киев)
 Юни-Ламан (Черноморск)

Итоговая таблица регулярного чемпионата

Плей-офф 

Четвертьфиналы
25 марта, 1, 2 апреля 2017 года
 «Сокол» — «Продэксим»  3:2, 3:3 (6:7 пен.), 1:3
 «Ураган» — «Локомотив»  3:7, 1:2
 «Титан-Заря» — «Энергия»  0:2, 1:3
 «Кардинал-Ровно» — «ХИТ»  3:4, 7:4, 1:3

Полуфиналы
29, 30 апреля, 6, 7, 13 мая 2017 года
 «Продэксим» — «Локомотив» 2:2 (6:5 пен.), 0:6, 0:2, 2:1, 2:1
 «ХИТ» — «Энергия» 5:4, 1:3, 1:2, 2:5

Серия за 3-е место
20-21, 28-29 мая 2017 года
 «ХИТ» — «Локомотив» 5:4 ОТ, 0:4, 3:4, 0:5 (техническое поражение)

Финал
20-21, 28-29 мая 2017 года
 «Продэксим» — «Энергия» 1:3, 3:2, 1:0, 2:1

Примечания 

Чемпионат Украины по мини-футболу
2016 год в мини-футболе
2017 год в мини-футболе